Partnerschaft steht für:

 Partnerschaft, besondere Gemeinschaft zweier Menschen
 Partnerschaft (Rechtsform), Personengesellschaft im deutschen Recht
 Partnerschaft (Wirtschaft), unternehmerische Personengemeinschaft, je nach Land unterschiedliche Rechtsform
 Gemeindepartnerschaft, als Kurzform: Partnerschaft zwischen zwei Städten oder Kommunen

Siehe auch:
 Eingetragene Partnerschaft (Ehe für alle)